Gârbești se poate referi la:
 Gârbești, Botoșani
 Gârbești, Iași